Зелёный Шершень наносит ответный удар () — киносериал 1940 года студии Universal основанный на  Джорджа Трендла и Фрэна Страйкера. Продолжение сериала 1940 года и вторая экранизация Зелёного Шершня.

Сюжет 
Богатый издатель Бритт Рид и его доверенный азиатский слуга, известные как: «Зелёный Шершень» и его верный слуга , сражаются с растущей силой беспощадного преступного лорда Крогана и его разнообразных банд по всему городу. Все из них имеют прочные связи с иностранными державами…

В ролях

Эпизоды 
Источник:

 Flaming Havoc
 The Plunge of Peril
 The Avenging Heavens
 A Night of Terror
 Shattering Doom
 The Fatal Flash
 Death in the Clouds
 Human Targets
 The Tragic Crash
 Blazing Fury
 Thieves of the Night
 Crashing Barriers
 The Flaming Inferno
 Racketeering Vultures
 Smashing the Crime Ring

См. также 
 Список фильмов США 1940 года

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор ностальгического сериала «Зелёный Шершень наносит ответный удар»

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики 1941 года
Киносериалы Universal Pictures
Зелёный Шершень
Фильмы США 1940 года
Фильмы Форда Биба